Wulfsfelde ist der Name zweier Ortsteile in Schleswig-Holstein:
 ein Ortsteil von Pronstorf im Kreis Segeberg
 ein Ortsteil von Felde im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit Badestelle am Westensee